Enceladus steht für:
 lateinische Namensform des Giganten Enkelados aus der griechischen Mythologie
 Enceladus (Mond), Mond des Planeten Saturn
 Enceladus (Gattung), Gattung der Laufkäfer
 Enceladus-Nunatakker, ein Felsenbergmassiv auf der vereisten Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Siehe auch:
 Enkelados (Begriffsklärung)